

Persone 
 Daniel Genov (1985), calciatore bulgaro
 Daniel Genov (1989), calciatore bulgaro